Higo hace referencia a varios artículos:

 Higo, fruto de la higuera (Ficus carica);
 Pan de higo;
 Fruto de la Opuntia ficus-indica, conocido como «higo chumbo»;
 Solanum torvum, planta conocida como «higo del diablo»;
 Ficus platypoda, planta conocida como «higo del desierto» o «higo de roca»;

Divisiones administrativas
 El Higo (Veracruz), municipio del estado mexicano de Veracruz;
 El Higo (Panamá), corregimiento del distrito de San Carlos en la provincia de Panamá;
 Antigua provincia de Higo, en Japón.